Шансе () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Шансе () — коммуна во Франции, департамент Иль и Вилен
 Шансе () — коммуна во Франции, департамент Эндр и Луара